King Records  peut faire référence à :
 King Records, une maison de disque américaine ;
 King Records, une maison de disque japonaise.